Michael Provost é um ator americano conhecido por interpretar Brick Armstrong na série Insatiable da Netflix.

Biografia 
O ator nasceu no dia 24 de janeiro de 1998 em Atlanta (Georgia, Estados Unidos).

Carreira 
Provost ficou conhecido na série Insatiable (2018) da Netflix atuando ao lado de Debby Ryan. A série foi cancelada em fevereiro de 2020 deixando duas temporadas. Na mesma plataforma, ele já havia atuado no filme #REALITYHIGH (2017). 

O ator também fez partes em filmes como Escola de Espiões (2015), ao lado de atores como Hailee Steinfeld, Jessica Alba e Samuel L. Jackson; Em Defesa de Cristo (2017) interpretando a versão jovem do protagonista Lee Strobel; e Em Busca de Zoe (2019), adaptação do livro de mesmo nome de Alyson Noël.

Quanto a séries, ele fez pequenas participações em séries como Shameless (2011), Chance (2016) e Lucifer (2016).

Filmografia

Filmes

Séries 

!Artigos novos
Atores dos Estados Unidos